Buckarby kan syfta på:

 Buckarby, Nora, en by i Nora socken, Heby kommun
 Buckarby, Östervåla, en by i Östervåla socken, Heby kommun